

Населені пункти та їхні частини

 Казьмерув — село в гміні Божехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Казьмерув — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Казьмерув — частина села Крашковиці в гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Казьмерув — частина села Усьценець-Кольонія в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки